

Persone
Alejandro Morera Soto, calciatore e allenatore costaricano
Stadio Alejandro Morera Soto, stadio di Alajuela
Enric Morera i Viura, compositore spagnolo
Giacinto Morera, matematico italiano
Teorema di Morera
Giorgia Morera, ginnasta italiana 
Francisco Morera García, noto come Paco España, attore e trasformista spagnolo
Vicente Morera Amigó, calciatore e allenatore spagnolo

Toponimi
La Morera, comune spagnolo
La Morera de Montsant, comune spagnolo